Елена Васильевна Ярмонтович (; 15 августа 1929 год, село Лесники, Белостокское воеводство, Польша) — звеньевая колхоза «Знамя Советов» Лидского района Гродненской области, Белорусская ССР. Герой Социалистического Труда (1966). Депутат Верховного Совета БССР, член Президиума Верховного Совета БССР.

Биография 
Родилась в 1929 году в крестьянской семье в деревне Лесники (сегодня — Лидский район, Гродненской области). Получив начальное образование, работала в хозяйстве своих родителей. С 1955 года работала полеводом в колхозе имени «Знамя Советов» Лидского района. В 1961 году назначена звеньевой полеводческого звена этого же колхоза.

Полеводческое звено, которым руководила Елена Ярмонтович, ежегодно перевыполняла план по выращиванию льна-долгунца. В 1965 году было получено в среднем по 12 центнеров волокна льна-долгунца с каждого гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избиралась депутатом Верховного Совета Белорусской ССР (1967—1971).

С 1977 года работала на Лидской обувной фабрике. После выхода на пенсию проживает в родном селе.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года
 Орден Ленина

Литература 
 Ярмантович Елена Васильевна // Биографический справочник — Мн.: «Белорусская советская энциклопедия» имени Петруся Бровки, 1982. — Т. 5. — С. 719. — 737 с.

Ссылки